Chirac, francia családnév

 Franciaország
 Chirac, település Charente megyében
 Chirac, település Lozère megyében
 Chirac, település Corrèze megyében